Gabriel Garcia i Anglada (Girona, 1876 - Cassà de la Selva, 1936), músic i sacerdot cassanenc
 Gabriel García Maroto (La Solana (Ciudad Real), 1889 - Mèxic, 1969), pintor, impressor i escriptor espanyol
 Gabriel García Márquez (Aracataca, 1927 - Ciutat de Mèxic, 2014), escriptor i periodista colombià
 Gabriel García Moreno (Guayaquil, 1821 - Quito, 1875), polític, president de l'Equador
 Gabriel García Narezo (Barcelona, 1916), poeta i polític mexicà
 Pablo Gabriel García Pérez (Pando, 1977), futbolista uruguaià
 Gabriel Garcia de la Torre Gabri (Sallent, 1979), futbolista català